Немі () — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Рим
 Немі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея